Jane McGonigal (née en 1977), conceptrice de jeux américaine
 Kelly McGonigal (née en 1977), psychologue américaine
 Pearl McGonigal (né en 1929), personnalité politique canadienne